Tark kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tark (ort i Iran, Östazarbaijan), 
 Tark (ort i Iran, Ardabil),

Thailand 

 Tak (provins), provinshuvudstad, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar